The Number of the Beast, a brit Iron Maiden harmadik nagylemeze
The Number of the Beast, az Iron Maiden együttes 1982-es albumának címadó dala